Район Кіта (, кіта ку) — «північний район»

 Район Кіта (Кіото)
 Район Кіта (Наґоя)
 Район Кіта (Ніїґата)
 Район Кіта (Сайтама)
 Район Кіта (Саппоро)
 Район Кіта (Токіо)
 Район Кіта (Хамамацу)
 Район Аса-Кіта (Хіросіма)

Див. також 
Кіта